Leonis est une série de romans fantastiques pour adolescents consacrée à l'Égypte antique écrite par l'auteur québécois Mario Francis.

Présentation

Série romanesque 
Leonis est une série de romans fantastiques pour adolescents consacrée à l'Égypte antique écrite par l'auteur québécois Mario Francis. Ce cycle est constitué de douze ouvrages relatant l'aventure d'un esclave devenu divinité parus entre 2004 et 2008.

Dans chaque tome, il y a un nombre différent de points de vue séparés par chapitres. Du côté des protagonistes comme du côté des antagonistes.

À chaque fin de livre, un lexique est placé pour en connaitre davantage sur les divinités égyptiennes.

L’Égypte antique,  de l’Ancien Empire : C’est dans ce cadre que se déroule la série Leonis.

Il y a plus de quatre millénaires, durant le règne de Khéphren, un messager vient à Memphis pour annoncer la venue de l’enfant-lion qui sauvera l'empire d'Égypte du grand cataclysme d'Apophis. Plus tard, le pharaon Mykérinos, descendant de Khéphren, commet l’erreur de laisser la vie de son odieux cousin Baka en le chassant du trône. Baka décide donc de créer une secte dans le but d'engranger le terrible cataclysme d'Apophis pour se venger de son expulsion. Le geste de clémence venant de Mykérinos éveillera la colère du dieu-soleil. Un terrible péril menace le glorieux empire d’Égypte. Le dieu Rê n’entend plus les prières incessantes des mortels depuis que les gens ont cessé de croire à l'arrivée de l'élu. Ce garçon sera le seul être à pouvoir préserver l’Empire du grand cataclysme.

Le jeune esclave Leonis est à mille lieues de se douter qu’il deviendra l’être le plus important du royaume. Il quittera son quotidien misérable pour savourer les bienfaits d’une existence princière. Sa nouvelle vie sera cependant parsemée de dangers. Sa quête l’entraînera vers ces sommets vertigineux que seuls les véritables héros peuvent atteindre. Une belle aventure commence. Ce sera un voyage parfois émouvant, souvent drôle et toujours captivant ; un séjour agréable à travers les splendeurs, la mythologie et les coutumes d’un autre temps et d’une autre civilisation.

Le Talisman des pharaons (2004) 
L'intrigue du premier roman débute durant le règne de Mykérinos, pharaon de l'empire d'Égypte. Leonis, esclave, travaille dans le chantier du palais d'Esa, fille du pharaon avec son meilleur ami Montu. Il a perdu sa sœur dès qu'il fut vendu comme esclave après avoir perdu ses parents. Les trois seules choses qui lui permet de tenir le coup sont son meilleur ami Montu, la chance qu'il puisse un jour s'enfuir et la beauté de la princesse Esa qu'il sculpte chaque jour.

Depuis un moment, Leonis porte son bracelet en métal à la cheville qui le différencie des autres en tant qu'esclave de brisé, il peut le retirer mais n'ose pas encore le retirer. Harcelé chaque jour par le contremaître Hapsout qui est visiblement jaloux de l'intelligence de l'esclave qu'il est, Leonis décide de s'enfuir. Il traverse sur le Nil et reçoit à la dernière minute une roche sur la tête. Miraculé, il a survécu aux crocodiles même s'il est tombé dans l'eau parmi eux.

Après avoir fait la connaissance d'un homme qui l'invite chez lui, il découvre Ankhhaef, Grand prêtre de Rê. Il s'ensuit plusieurs événements qui mèneront à la découverte de l'identité de l'élu, Leonis. Le jeune esclave devra prouver aux dieux qu'il est digne de devenir le sauveur de l'empire d'Égypte sous différentes épreuves à des kilomètres sous la terre avant de pouvoir connaître sa véritable quête.

Après avoir remporté chaque épreuve, il connait désormais son prochain objectif, récupérer douze joyaux pour les assembler sur une table solaire afin de calmer le grand dieu Rê.

La Table aux douze joyaux (2004) 
Leonis revient dans la cité de Memphis, il y rencontre un garde qui rêve, un jour ou l'autre, de faire partie de la garde royale. Visiblement, il n'a aucune chance que cela arrive. Leonis se fait escorter vers le palais royal pour y rencontrer le pharaon et apporter une bonne nouvelle, il a réussi les épreuves des dieux. Il vit désormais une vie de prince. Le jeune élu découvre les joies de vivre dans une grande maison avec deux jolies servantes qui se sont préparées toute leur vie à accueillir l'enfant-lion. Leonis en profite pour aller chercher son ami Montu et retirer Hapsout de son poste de contremaître. Hapsout, frustré, rejoint les rangs des adorateurs d'Apophis.

L'enfant-lion rencontre la princesse Esa, la plus belle fille d'Égypte à ses yeux. Il devrait la haïr car il a travaillé sur ses statues pendant toutes ses années comme esclave mais il ne le peut pas, il est amoureux. Il fait également la connaissance de Senmout, un scribe qui est visiblement jaloux que Leonis, un ancien esclave, ait une grande maison et une vie de prince.

Il faut se préparer à la deuxième quête. Mykérinos propose à Leonis d'avoir une garde royale pour l'escorter jusqu'à son objectif. Sachant que les adorateurs d'Apophis sont dangereux et peuvent faire partie de la garde royale, l'enfant-lion préfère un seul garde expérimenté dont on ne redoute pas de sa puissance et de sa loyauté pour l'escorter. Il choisit donc Menna, le garde qui a demandé aux dieux de faire, un jour, partie de la garde royale.

On sait depuis longtemps qu'un espion se cache dans la cité de Memphis est un envoyé par Baka. Triste d'avoir perdu sa sœur, Tati, Leonis souhaite la revoir un jour, il en fait donc part au pharaon qui précipite directement ses soldats pour la retrouver. Baka en est immédiatement informé par son espion et en profite pour envoyer ses troupes rechercher, eux aussi, la petite sœur de Leonis.   

L'espion a récupéré une autre information, l'emplacement de l'enfant-lion durant un moment dans la journée suivante, une occasion parfaite pour l'assassiner. C'est pourquoi les adorateurs d'Apophis (membres de la secte de Baka) se sont postés devant l'entrée de la chambre solaire.

Leonis se fait prendre en embuscade devant l'entrée de la chambre solaire. Il a survécu par chance avec le talisman qui a arrêté l'impact d'une flèche en addition avec l'efficacité de Menna qui a terrassé presque tous les ennemis de l'enfant-lion. Il faut donc redoubler de discrétion et donc que personne ne sache où se rendront l'enfant-lion et ses compagnons.  

Les trois premiers joyaux que Leonis doit récupérer sont dans le marais des démons qui se situe dans le delta du Nil. Ils n'ont pas encore l'emplacement exact mais sont prêts à le découvrir.

Le Marais des démons (2004) 
Tati, la petite sœur de Leonis, travaille dans un atelier où l'on tisse l'étoffe. Elle vit une vie misérable mais a tout de même un espoir qu'un jour ou l'autre, comme l'avait promis Leonis quand ils étaient jeunes, il viendrait la libérer. Chaque jour est plus misérable que le précédent jusqu'à-ce qu'elle rencontre une gerboise avec qui elle donnait une partie de sa nourriture pour l'apprivoiser. Cela ne durera pas longtemps jusqu'à ce que la gerboise soit tuée par Mâkarê, la contremaîtresse de l'atelier de tissage.

Baka a décidé d'envoyer Hapsout et deux adorateurs d'Apophis, Hay et Amennakhté. Il leur demande de découvrir l'emplacement de Tati en allant rencontrer un sorcier du nom de Merab, un homme qui adore l'or et qui n'hésiterait pas à aider les gens malhonnêtes pour un peu d'or. Il trouve l'emplacement de la fille et les trois adorateurs d'Apophis se dirigent pour aller chercher la fille. Ils réussissent à la prendre et l'emmènent avec eux.

La recherche de l'emplacement du marais des démons a duré très longtemps mais, avec de l'effort et du travail, Leonis et ses amis ont trouvé l'emplacement de ce dernier via une histoire que Tcha, le bossu, a raconté. Le marais des démons est reconnu comme étant l'endroit le plus dangereux, il porte bien son nom car les gens disent qu'il y a des démons rouges et un grand chien noir qui y habitent.

Les trois garçons rentrent dans un bateau bleu de pêcheur et partent dans le delta du Nil. Il fait nuit et ils décident d'aller dormir.

L'espion décide d'envoyer une missive pour prévenir que les trois héros partent dans le delta du Nil pour aller dans le marais des démons, il a réussi à écouter leur conversation. Les adorateurs d'Apophis partent directement pour attaquer les trois voyageurs.  

Le lendemain matin, Menna savait que l'espion écouterait les conversations de Leonis mais pas du soldat à côté, Menna, lui-même. Il a élaboré un plan pour prendre en embuscade les adorateurs d'Apophis. Dès que sorti de la forêt marécageuse du Nil pour traverser dans un passage sans arbres, les trois garçons sont encerclés d'adversaires, qui sont, eux aussi, encerclés de pêcheurs armés de harpons et de tout ce qui peut tuer. La bataille est gagnée.

Après un long moment dans les marécages de plus en plus difficiles à naviguer, le groupe de trois arrivent dans un village où ils expliquent que l'Égypte est en danger. On leur explique comment se rendre au marais des démons et l'aventure continue.

Arrivés au marais des démons, les aventuriers se rendent compte que les démons étaient en fait des indigènes mais que le danger qu'ils représentaient était bien réel. Leonis se blesse à la cheville et perd le groupe après s'être fait encercler par les indigènes. Pris au piège par ces derniers, Menna et Montu croient que c'est la fin car ils sont encerclés. Ils se font capturer. Leonis vient à leur secours en se transformant en lion blanc. L'aventure continue. Les jeunes voyageurs se dirigent vers le grand chien noir. Ils se rendent compte que le grand chien noir, lui, était simplement un immense rocher qui contenait le coffre que les aventuriers récupèrent avec ruse. Les trois aventuriers rentrent au bercail.

Les Masques de l'ombre (2005)

Le Tombeau de Dedephor (2005)

La Prisonnière des dunes (2005)

La Libération de Sia (2006)

Les Gardiens d'outre-tombe (2006)

Le Royaume d'Esa (2007)

L'Île des oubliés (2007)

Le Temple des ténèbres (2008)

L'Offrande suprême (2008)

Les personnages

Personnages principaux 
 Leonis : Fils de scribe, il a perdu sa mère et son père. L'homme qui s'occupait d'eux est mort, lui aussi, un peu plus tard. Le fils de cet homme détestait Leonis et l'a vendu, lui et sa sœur, à un marchand comme esclave. Selon la prophétie, il est l'enfant-lion, élu par les divinités pour sauver l'empire d'Égypte.
 Montu : Ancien esclave. Ami et allié de Leonis. Il s'est fait vendre comme esclave par son père. Il avait une bonne mère.
 Menna : Ami et allié de Leonis. Il travaillait comme garde à une entrée de Memphis, il a rencontré Leonis durant la nuit où il est revenu de sa première aventure dans le premier tome de la série. Plus tard, il est devenu le commandant des combattants du lion.

Personnages secondaires 
 Mykérinos : Pharaon de l'Empire d'Égypte.
 Ankhhaef : Grand prêtre de Rê.
 Esa : Fille de Mykérinos, amoureuse de Leonis.
 Sia : Treizième sorcière d'Horus, amie de Leonis, mère de Chery.
 Bastet : Déesse-chat, protectrice de Leonis.
 Mérit : Servante et amie de Leonis, sœur jumelle de Raya et amoureuse de Montu.
 Raya : Servante et amie de Leonis, sœur jumelle de Mérit et amoureuse de Leonis.
 Les combattants du lion : Troupe d'élite commandée par Menna et destinée à combattre les adorateur d'Apophis
 Neferothep : Commandant de la garde royale.
 Tati : Ancienne esclave. Sœur de Leonis.
 Khnoumit : Sœur de Baka, amoureuse de Hay.
 Hay : Adorateur d'Apophis repenti, amoureux de la sœur de Baka.
 Chery : Esclave de Merab, fils de Sia.
 Henet : Mère de Leonis.
 Khay : Père de Leonis.
 Baka : Pharaon déchu. Chef des adorateurs d'Apophis, cousin de Mykérinos, ennemi de l'empire d'Égypte.
 Hapsout : Contremaître de chantiers. Ennemi de Leonis.
 Touia : Épouse favorite de Baka. Femme cruelle.
 Setaou : Grand prêtre d'Apophis.
 Tcha : Bossu et jardinier du palais de Memphis, l'espion au service de Baka.
 Neb : Meneur des adorateurs d'Apophis, élite des troupes. Nommé en tant que « commandant » dans plusieurs passages.
 Outa : Garde du portail nord, adorateur d'Apophis
 Hyènes : Combattants d'élite des adorateurs d'Apophis
 Merab : Sorcier malfaisant, serviteur du dieu Seth.
 Apophis : Grand serpent.
 Mâkarê : Contremaîtresse de l'atelier de tissage où Tati besogne.
 Khéphren : Ancien pharaon de l'Empire d'Égypte, père de Mykérinos.
 Amennakhté : Adorateur d'Apophis. Meilleur ami de Hay.
 Hémiounou: Vizir du pharaon Mykérinos.
 Senmout : Scribe. Déteste Leonis.
 Byatou : Propriétaire de l'atelier de tissage où Tati besogne.
 Sankh : Garde du portail Nord
 Baî : Animal de Mérit
 Sennedjem : Vieux garde avec lequel Menna gardait une entrée de Memphis

Les thèmes

La famille 
Durant chaque tome, on voit progresser l'histoire entre Leonis et sa sœur. On voit qu'il garde toujours en tête les souvenirs familiaux entre lui, ses parents et sa sœur, Tati. Regarder le Nil lui donne instantanément des souvenirs des « jours merveilleux de son enfance ».

Le dépassement de soi 
Du début à la fin, Leonis utilise toujours son maximum pour accomplir chaque tâche qui lui incombe.

Origine

Jeunesse de l'auteur 
L'auteur de ce roman est Mario Francis. Il est né à Montréal en juin 1967. Durant sa jeunesse, entre ses neuf et dix ans, passionné par la lecture, Mario sait déjà qu'il veut devenir écrivain. Il était un grand rêveur, ce qui lui posait défaut car il était un mauvais élève.

Création du roman 
Vers la trentaine, Mario Francis écrit son premier livre, Le livre de Poliakov. L'écrivain aime les récits qui nous font voyager ailleurs, surtout ceux qui divertissent, ravissent et émouent. Un jour, durant le temps où il travaillait dans une entreprise de transport en commun où il entretenait des véhicules, il reçut un appel à neuf heures du soir de la part de Michel Brulé. L'homme lui donna sept mois pour rédiger les trois premiers tomes d'une série de douze tomes. Mario se creusa la tête et après mure réflexion il avait un plan en tête de ce qui deviendrait Leonis. Il prit la décision de laisser les personnages le guider et effectua beaucoup de recherches sur la quatrième Dynastie de l'Ancien Empire. L'écrivain n'est jamais allé en Égypte mais a réussi à créer une histoire qui tenait. Mario Francis a travaillé 16 ans dans cette entreprise de transport en commun.

Pour la page couverture des livres Leonis, Mario Francis a fait appel à Emmanuelle Etienne pour qu'elle s'occupe de faire le graphisme. Bien sûr, c'est lui qui décidait ce qui allait apparaitre.

Dès que le premier tome est sorti, Mario Francis s'est soucié grandement de ses destinataires, il arrivait qu'il rencontrait trois ans de suite les mêmes enfants.

L'auteur n'a jamais reçu d'offres de traduction de ses livres. Il a cependant eu beaucoup de demandes en ce sens. Il a également reçu des demandes de la part de ses fans pour une adaptation cinématographique, ce qui n'est pas dans ses projets pour l'instant.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Mario Francis
 Patof
 Littérature égyptienne
 Littérature Québécoise

Liens externes 
 Subreddit du livre Leonis
 Serveur discord officiel du livre

Cycle de fantasy canadien
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman québécois
Mythologie égyptienne dans la littérature
Roman historique se déroulant dans l'Égypte antique
Index égyptologique